Австрія брала участь в усіх Олімпійських іграх сучасності окрім ігор 1920 року, на які країну не було допущено через участь у Першій світовій війні на боці Центральних держав.

Австрія була господинею Олімпійських ігор двічі: в місті Інсбруку проходили зимові Олімпійські ігри 1964 та 1976 років.

За історію виступів на Олімпійських іграх австрійськими спортсменами було здобуто 87 медалей на літніх та 218 на зимових іграх. Найбільше медалей (114) австрійці здобули в змаганнях із гірськолижного спорту.

Медальний залік

Медалі на літніх Олімпійських іграх

Медалі на зимових Олімпійських іграх

Медалі за видами спорту

Літні види

Зимові види

Посилання 
 Сторінка Австрії на офіційному сайті Олімпійських ігор 
 Офіційний сайт олімпійського комітету Австрії
 Статистика олімпійської збірної Австрії 

Австрія

Спорт в Австрії